
А́лан Ро́бертс (Alan Roberts; род. 1982), более известный как Джим Нуа́р (Jim Noir) — британский автор-исполнитель. Он взял псевдоним в честь комика , чьё настоящее имя — Джеймс Муар. Он выпустил два студийных альбома: Tower of Love (2005) и Jim Noir (2008). Первые мини-альбомы и дебютную пластинку Джим Нуар записывал самостоятельно в доме родителей в Манчестере. В настоящее время у него подписаны контракты со звукозаписывающими компаниями Barsuk Records в США и My Dad Recordings в Великобритании.

Музыку Джима Нуара описывают как психоделический поп с простыми текстами и сравнивают с творчеством The Beach Boys, Super Furry Animals, The Beta Band, The Bees и Badly Drawn Boy. Он также известен своей несколько эксцентричной манерой одеваться и часто появляется на сцене в котелке. Нуар мультиинструменталист и играет на всех инструментах на своих записях. Тем не менее на выступлениях ему аккомпанируют приглашённые музыканты.

В 2006 и 2008 годах Джим Нуар выступал на фестивале South by Southwest в Остине.

Дискография

Альбомы 
 Tower of Love (2005)
 Jim Noir (2008)

Синглы и мини-альбомы 
 Eanie Meany EP (2004, переиздан в 2006) № 67 в Великобритании
 My Patch EP (2005, переиздан в 2006) № 65 в Великобритании
 A Quiet Man EP (2005)
 The Key of C (2006)
 All Right EP (2007)
 What U Gonna Do (2008)
 Zooper Dooper (2010)

Примечания

Ссылки 
 
 Джим Нуар на Allmusic

Музыканты по алфавиту
Певцы и певицы Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании
Поэты-песенники Великобритании
Гитаристы Великобритании
Родившиеся в 1982 году
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в Манчестере
Артисты, известные под псевдонимами
Персоналии по алфавиту
Мультиинструменталисты Великобритании